«Дыня» — советский телефильм 1982 года киностудии «Казахфильм», по мотивам одноимённого рассказа Габита Мусрепова.

Сюжет 
Болат направляется в командировку в Москву. В поезде он знакомится с Зайрой, и на одной из станции решает сбегать на рынок и купить для девушки чарджуйскую дыню — и отстаёт от поезда. На станции, помогая аксакалу-фронтовику, он ругается с начальником станции, но тут его принимают за тайного контролёра и сажают на скорый поезд, начальник которого узнав, что Болат никакой не проверяющий, ссаживает его на ближайшей станции. Здесь Болат помогает починить старенький ГАЗ-69 водителю местной заготконторы Васе, который, узнав о приключениях Болата, входит в его положение и везёт его вдогонку поезду. Но догнав поезд Болат не находит девушку: Зайра сошла на предыдущей станции, пересев в поезд на Краснодар.

В ролях 
 Тунгышбай Жаманкулов — Болат
 Жанна Куанышева — Зайра
 Герман Качин — Вася, шофёр
 Макиль Куланбаев — аксакал-фронтовик
 Леонтий Полохов — Викентий Егорович, строитель, сосед по купе
 Кененбай Кожабеков — начальник станции «Ахтумар»
 Павел Винник — начальник станции «Ново-Сергеевка»
 Игорь Ефимов — Степан Васильевич, железнодорожник
 Алексей Золотницкий — Евгений Харитонович, начальник скорого поезда
 Римма Маркова — кассирша на ж/д станции
 Бикен Римова — пассажирка с ягненком
 Толеубек Аралбай — пассажир-картёжник
 Кудайберген Султанбаев — пассажир-толстячок

Съёмки 
Съёмки велись на Алма-Атинской железной дороге.

Ссылки 
 «Қазақфильмнің» сіз көруге тиіс 5 туындысы // Massaget.kz жастар порталы, 16 шілде 2016
 Дыня // Казахфильм

Телефильмы СССР 1982 года
Телефильмы студии «Казахфильм»
Роуд-муви
Фильмы о железной дороге